Модус операнди (Modus operandi):

В музыке

 Modus Operandi — музыкальный альбом Photek (1997).

В юриспруденции

 Modus operandi — латинская фраза, означающая «образ действия».